Даниил Прохорович Сысоев (1924—2002) — государственный деятель, председатель Волжского горисполкома (1963—1985).

Родился 23 декабря 1924 года в Ольховском уезде Царицынской губернии в казаческой семье.

В 1940—1942 гг. работал весовщиком на железнодорожной станции Арчеда.

В 1942—1946 гг. служил в армии, участник войны и в том числе Сталинградской битвы, освобождения Донецка, Запорожья, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии, гвардии сержант, награждён медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Летом 46-го, после демобилизации, избран секретарём узлового комитета ВЛКСМ. С 1947 г. первый секретарь Фроловского райкома комсомола. Параллельно учился сначала в школе рабочей молодежи, потом в областной партийной школе.

С января 1952 г. комсорг ЦК ВЛКСМ на «Сталинградгидрострое», руководил созданием комсомольско-молодёжных бригад на строительстве Сталинградской ГЭС и сам возглавлял одну из них.

С апреля 1963 по март 1985 г. председатель Волжского горисполкома. Принял город с населением около 90 тысяч человек и жилым фондом 0,75 млн квадратных метров (в среднем 10 м 2 на одного жителя). Передал преемнику Волжск с численностью жителей более 250 тыс. человек, с жилым фондом более 4,2 млн м2, при средней обеспеченности на одного жителя 16 м2.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».

Умер 2 сентября 2002 года.

Автор воспоминаний:
 Город юности / Д. П. Сысоев. — 2-е изд. — Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984. — 96 с. : ил.
 Сысоев Д. П. Волжский. Волгоград, 1974. 126 с.;

Источники 
 Волжская правда 03.09.2012
 Фото http://admvol.ru/Gallery/Gorod_v_litsah.asp
 https://voljskiy.bezformata.com/listnews/o-zaslugah-govorit-ne-lyubil/6301529/
 Там, где было Безродное // Город юности / Д. П. Сысоев. — Волгоград, 1984. — С. 3-6.
 Старейший мэр города Даниил Прохорович Сысоев / Т. А. Башлыкова // Наш город. — 2002. — 11 сент.
 Он руководил городом 22 года : [Даниилу Прохоровичу Сысоеву — 80 лет] / А. Кудрявцев // Наш город. — 2004. — 21 дек.
 Высокий смысл его жизни : [23 декабря 2004 г. Д. П. Сысоеву исполнилось бы 80 лет] / С. Новский // Волжская правда. — 2004. — 23 дек.
 https://culture.volgograd.ru/upload/iblock/1ae/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D1%80%D1%8B%20%E2%84%9614_2019.pdf

Председатели Волжского горисполкома
Родившиеся в Царицынской губернии
Делегаты XXVI съезда КПСС